Zlato, srebro, dukati () — дев'ятнадцятий студійний альбом боснійсько-сербського співака Міле Кітіча. Випущений 2000 року лейблом Grand Production.

Трек лист

Посилання 
Zlato, srebro, dukati at Discogs

Примітки 

Музичні альбоми 2000